Claudio Maldonado puede hacer referencia a:

 Claudio Hernán Maldonado, compositor e intérprete argentino.
 Claudio Maldonado Rivera, futbolista chileno.